Солароло има више значења:
 Солароло (Бреша)
 Солароло (Кремона)
 Солароло (Мантова)
 Солароло (Равена)